Скворцов, Иван Васильевич (1855—?) — публицист.
 Скворцов, Иван Васильевич (1918—1943) — Герой Советского Союза. Примечания